Danian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Danian (socken i Kina, Shandong), 
 Danian (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar